

Przypisy 

Superpuchar Polski w piłce nożnej
2017 w piłce nożnej
2017 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Warszawie
2017 w Warszawie